Petersberg kan syfta på:

Geografi

Rumänien 

 Sânpetru (kommunhuvudort), Brașov, Comuna Sânpetru,

Sverige

 Petersberg, Båstads kommun – en ort i Båstads kommun
 Petersberg, Hägerstens gård – en egendom till Hägerstens gård i Stockholm

Tyskland 

 Petersberg, Sachsen-Anhalt – kommun, Sachsen-Anhalt, 
 Petersberg, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Petersberg, Hessen – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Petersberg, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz,